głuchy – osoba z głuchotą

Miejscowości i cieki wodne
 Głuchy – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie wyszkowskim, w gminie Zabrodzie
 Głuchy (obwód wołyński) – wieś na Ukrainie
 Głuchy – potok, dopływ Czarnej
 Głuchy – potok, dopływ Górnej Solinki

Zobacz też 
 Głuch
 Głuchowice
 Głuchów